Voici la liste des planètes mineures numérotées de 74001 à 75000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

74001-74100

74101-74200

74201-74300

74301-74400

74401-74500

74501-74600

74601-74700

74701-74800

74801-74900

74901-75000 

74001-75000